|-
|(26251)||1998 QG52|| align=right|14,8|| align=right|2,208|| align=right|0,116|| align=right|3,36|| align=right|3,281||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26252)||1998 QV54|| align=right|14,5|| align=right|2,220|| align=right|0,213|| align=right|5,40|| align=right|3,308||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26253)||1998 QB56|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,215|| align=right|2,61|| align=right|3,550||MBA||29. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(26254)||1998 QE57|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,147|| align=right|4,87|| align=right|3,476||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26255)||1998 QW68|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,153|| align=right|6,39|| align=right|3,415||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26256)||1998 QC73|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,193|| align=right|13,74|| align=right|4,157||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26257)||1998 QL84|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,177|| align=right|11,93|| align=right|4,369||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26258)||1998 QA89|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,222|| align=right|5,95|| align=right|3,411||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26259)||1998 QK108|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,098|| align=right|5,52|| align=right|3,386||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26260)||1998 RA2|| align=right|12,9|| align=right|2,665|| align=right|0,139|| align=right|10,50|| align=right|4,351||MBA||14. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(26261)||1998 RL6|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,102|| align=right|2,66|| align=right|3,480||MBA||14. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26262)||1998 RW15|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,076|| align=right|2,41|| align=right|4,200||MBA||14. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26263)||1998 RC16|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,145|| align=right|4,59|| align=right|3,614||MBA||14. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26264)||1998 RH44|| align=right|15,9|| align=right|2,301|| align=right|0,181|| align=right|7,75|| align=right|3,489||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26265)||1998 RQ46|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,258|| align=right|3,58|| align=right|3,460||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26266)||1998 RW47|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,079|| align=right|6,14|| align=right|3,785||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26267)||1998 RS50|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,180|| align=right|2,63|| align=right|3,386||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26268)||1998 RY55|| align=right|15,3|| align=right|2,220|| align=right|0,127|| align=right|3,88|| align=right|3,307||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26269)||1998 RG57|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,181|| align=right|2,44|| align=right|3,724||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26270)||1998 RL62|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,108|| align=right|13,43|| align=right|4,112||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26271)||1998 RW63|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,141|| align=right|5,96|| align=right|3,342||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26272)||1998 RV66|| align=right|14,7|| align=right|2,194|| align=right|0,178|| align=right|3,32|| align=right|3,249||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26273)||1998 RD71|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,134|| align=right|7,55|| align=right|4,033||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26274)||1998 RH75|| align=right|14,1|| align=right|2,471|| align=right|0,131|| align=right|12,38|| align=right|3,884||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26275)||1998 SN1|| align=right|14,6|| align=right|2,531|| align=right|0,103|| align=right|7,06|| align=right|4,025||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|26276 Natrees||1998 SL4|| align=right|15,0|| align=right|2,169|| align=right|0,155|| align=right|2,09|| align=right|3,194||MBA||20. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|26277 Ianrees||1998 SM4|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,218|| align=right|1,77|| align=right|3,767||MBA||20. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26278)||1998 SK8|| align=right|14,8|| align=right|2,742|| align=right|0,155|| align=right|12,90|| align=right|4,540||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26279)||1998 SP21|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,235|| align=right|1,91|| align=right|3,644||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26280)||1998 SW22|| align=right|14,3|| align=right|2,707|| align=right|0,125|| align=right|12,03|| align=right|4,452||MBA||20. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26281)||1998 ST43|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,230|| align=right|2,88|| align=right|3,706||MBA||25. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26282)||1998 SD56|| align=right|14,1|| align=right|2,212|| align=right|0,167|| align=right|5,39|| align=right|3,289||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26283)||1998 ST58|| align=right|14,9|| align=right|2,168|| align=right|0,183|| align=right|3,54|| align=right|3,193||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26284)||1998 SZ59|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,082|| align=right|7,19|| align=right|3,744||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26285)||1998 SS61|| align=right|14,2|| align=right|2,607|| align=right|0,117|| align=right|12,48|| align=right|4,208||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26286)||1998 SV65|| align=right|13,2|| align=right|2,438|| align=right|0,131|| align=right|12,44|| align=right|3,807||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26287)||1998 SD67|| align=right|13,9|| align=right|2,229|| align=right|0,193|| align=right|5,94|| align=right|3,327||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26288)||1998 SA73|| align=right|14,6|| align=right|2,278|| align=right|0,179|| align=right|6,94|| align=right|3,437||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26289)||1998 SL74|| align=right|13,9|| align=right|2,738|| align=right|0,054|| align=right|12,30|| align=right|4,531||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26290)||1998 SX101|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,256|| align=right|4,16|| align=right|3,578||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26291)||1998 SU106|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,167|| align=right|2,26|| align=right|3,544||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26292)||1998 SJ109|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,188|| align=right|14,70|| align=right|4,399||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26293)||1998 SD110|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,036|| align=right|8,35|| align=right|3,433||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26294)||1998 SF111|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,241|| align=right|1,13|| align=right|3,672||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26295)||1998 SD112|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,187|| align=right|2,91|| align=right|3,714||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26296)||1998 SM116|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,105|| align=right|5,44|| align=right|4,685||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26297)||1998 SK118|| align=right|13,8|| align=right|2,343|| align=right|0,102|| align=right|6,99|| align=right|3,585||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26298)||1998 SD124|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,126|| align=right|4,86|| align=right|3,510||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26299)||1998 SG133|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,049|| align=right|13,09|| align=right|4,203||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26300)||1998 ST134|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,082|| align=right|2,13|| align=right|4,371||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26301)||1998 SB136|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,183|| align=right|3,61|| align=right|3,721||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26302)||1998 ST142|| align=right|15,1|| align=right|2,209|| align=right|0,132|| align=right|1,35|| align=right|3,283||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26303)||1998 SD144|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,081|| align=right|21,77|| align=right|4,058||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26304)||1998 SZ145|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,210|| align=right|6,92|| align=right|3,540||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26305)||1998 SH146|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,189|| align=right|6,72|| align=right|3,422||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26306)||1998 SX147|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,187|| align=right|2,24|| align=right|3,692||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26307)||1998 SE163|| align=right|15,2|| align=right|2,296|| align=right|0,183|| align=right|5,36|| align=right|3,479||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26308)||1998 SM165|| align=right|5,8|| align=right|47,45|| align=right|0,370|| align=right|13,53|| align=right|327||CNT BIN||16. september 1998||Steward||N. Danzl
|-
|(26309)||1998 TG|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,220|| align=right|2,26|| align=right|3,630||MBA||10. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26310)||1998 TX6|| align=right|19,2|| align=right|2,140|| align=right|0,470|| align=right|5,37|| align=right|3,129||AMR||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26311)||1998 TR16|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,112|| align=right|3,12|| align=right|4,140||MBA||14. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(26312)||1998 TG34|| align=right|14,5|| align=right|2,304|| align=right|0,192|| align=right|6,63|| align=right|3,497||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26313)||1998 TK34|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,210|| align=right|5,79|| align=right|3,342||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|26314 Škvorecký||1998 UJ1|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,167|| align=right|7,18|| align=right|4,035||MBA||16. oktober 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(26315)||1998 UF4|| align=right|14,8|| align=right|2,321|| align=right|0,244|| align=right|11,20|| align=right|3,536||MBA||21. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26316)||1998 US16|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,187|| align=right|6,46|| align=right|3,443||MBA||22. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26317)||1998 UB17|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,264|| align=right|24,37|| align=right|3,432||MBA||27. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(26318)||1998 UC20|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,220|| align=right|2,93|| align=right|3,685||MBA||28. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26319)||1998 UM23|| align=right|13,9|| align=right|2,395|| align=right|0,088|| align=right|6,07|| align=right|3,706||MBA||26. oktober 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(26320)||1998 UD27|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,111|| align=right|6,04|| align=right|4,515||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26321)||1998 VT5|| align=right|13,6|| align=right|3,121|| align=right|0,148|| align=right|27,23|| align=right|5,513||MBA||11. november 1998||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(26322)||1998 VS6|| align=right|13,8|| align=right|2,656|| align=right|0,101|| align=right|8,28|| align=right|4,328||MBA||12. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26323)||1998 VX8|| align=right|14,6|| align=right|2,350|| align=right|0,111|| align=right|6,12|| align=right|3,601||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26324)||1998 VG16|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,076|| align=right|21,84|| align=right|5,524||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26325)||1998 VD29|| align=right|12,4|| align=right|3,186|| align=right|0,137|| align=right|17,19|| align=right|5,685||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26326)||1998 VD36|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,220|| align=right|3,13|| align=right|3,654||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26327)||1998 VQ38|| align=right|13,6|| align=right|2,587|| align=right|0,076|| align=right|8,47|| align=right|4,160||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26328 Litomyšl||1998 WQ|| align=right|14,0|| align=right|2,282|| align=right|0,218|| align=right|5,96|| align=right|3,446||MBA||18. november 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(26329)||1998 WC1|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,273|| align=right|22,02|| align=right|3,505||MBA||16. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(26330)||1998 WN5|| align=right|14,6|| align=right|2,975|| align=right|0,107|| align=right|00,91|| align=right|5,131||MBA||20. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(26331)||1998 WC10|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,127|| align=right|5,91|| align=right|3,562||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26332)||1998 WW10|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,125|| align=right|4,39|| align=right|4,114||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26333)||1998 WU11|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,178|| align=right|4,54|| align=right|3,540||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26334)||1998 WD15|| align=right|14,9|| align=right|2,928|| align=right|0,068|| align=right|3,08|| align=right|5,010||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26335)||1998 WT16|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,153|| align=right|13,39|| align=right|4,035||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26336)||1998 WC17|| align=right|14,4|| align=right|2,695|| align=right|0,068|| align=right|2,92|| align=right|4,423||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26337)||1998 WJ19|| align=right|14,9|| align=right|2,460|| align=right|0,165|| align=right|2,18|| align=right|3,857||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26338)||1998 WT35|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,115|| align=right|2,22|| align=right|4,209||MBA||19. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26339)||1998 XT3|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,051|| align=right|7,18|| align=right|4,193||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|26340 Evamarková||1998 XY8|| align=right|14,2|| align=right|2,365|| align=right|0,195|| align=right|10,80|| align=right|3,637||MBA||13. december 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(26341)||1998 XK9|| align=right|14,2|| align=right|2,770|| align=right|0,075|| align=right|6,84|| align=right|4,610||MBA||9. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26342)||1998 XM52|| align=right|12,7|| align=right|2,561|| align=right|0,301|| align=right|16,78|| align=right|4,098||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26343)||1998 XB53|| align=right|13,1|| align=right|2,624|| align=right|0,131|| align=right|13,05|| align=right|4,249||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26344)||1998 XS76|| align=right|13,4|| align=right|2,719|| align=right|0,038|| align=right|3,26|| align=right|4,483||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26345)||1998 XQ77|| align=right|14,4|| align=right|2,263|| align=right|0,179|| align=right|5,73|| align=right|3,403||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26346)||1998 XF93|| align=right|12,9|| align=right|3,058|| align=right|0,106|| align=right|8,20|| align=right|5,348||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26347)||1998 XU93|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,194|| align=right|12,22|| align=right|4,097||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26348)||1998 XO94|| align=right|13,1|| align=right|2,596|| align=right|0,127|| align=right|13,97|| align=right|4,182||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26349)||1998 XR94|| align=right|13,0|| align=right|3,213|| align=right|0,120|| align=right|9,54|| align=right|5,759||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26350)||1998 XU94|| align=right|13,5|| align=right|3,066|| align=right|0,101|| align=right|8,45|| align=right|5,369||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26351)||1998 XG95|| align=right|13,7|| align=right|2,575|| align=right|0,141|| align=right|10,88|| align=right|4,130||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26352)||1998 XJ95|| align=right|13,7|| align=right|2,644|| align=right|0,096|| align=right|12,32|| align=right|4,298||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26353)||1998 YP|| align=right|13,2|| align=right|2,623|| align=right|0,135|| align=right|13,68|| align=right|4,246||MBA||16. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26354)||1998 YJ4|| align=right|13,3|| align=right|3,193|| align=right|0,106|| align=right|10,99|| align=right|5,705||MBA||16. december 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|26355 Grueber||1998 YL8|| align=right|12,6|| align=right|2,518|| align=right|0,254|| align=right|12,17|| align=right|3,995||MBA||23. december 1998||Linz||E. Meyer
|-
|26356 Aventini||1998 YE10|| align=right|13,0|| align=right|2,730|| align=right|0,209|| align=right|17,73|| align=right|4,509||MBA||26. december 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|26357 Laguerre||1998 YK10|| align=right|13,9|| align=right|2,622|| align=right|0,188|| align=right|11,67|| align=right|4,244||MBA||27. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26358)||1998 YZ11|| align=right|14,4|| align=right|2,671|| align=right|0,086|| align=right|2,04|| align=right|4,363||MBA||26. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26359)||1998 YF12|| align=right|12,3|| align=right|3,010|| align=right|0,079|| align=right|11,11|| align=right|5,222||MBA||27. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26360)||1998 YL13|| align=right|14,0|| align=right|2,520|| align=right|0,172|| align=right|12,41|| align=right|3,999||MBA||17. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26361)||1999 AJ5|| align=right|12,8|| align=right|2,614|| align=right|0,215|| align=right|10,08|| align=right|4,224||MBA||10. januar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26362)||1999 AC6|| align=right|14,0|| align=right|2,623|| align=right|0,318|| align=right|17,20|| align=right|4,247||MBA||7. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26363)||1999 AG6|| align=right|13,4|| align=right|2,624|| align=right|0,210|| align=right|12,81|| align=right|4,249||MBA||8. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26364)||1999 AH8|| align=right|13,0|| align=right|3,175|| align=right|0,090|| align=right|17,61|| align=right|5,657||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26365)||1999 AK21|| align=right|13,7|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|15,93|| align=right|4,085||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26366)||1999 AM21|| align=right|14,5|| align=right|2,438|| align=right|0,216|| align=right|2,86|| align=right|3,807||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26367)||1999 CD1|| align=right|13,9|| align=right|2,367|| align=right|0,157|| align=right|11,21|| align=right|3,641||MBA||2. februar 1999||Dynic||A. Sugie
|-
|(26368)||1999 CJ37|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,147|| align=right|4,19|| align=right|3,742||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26369)||1999 CG62|| align=right|11,9|| align=right|2,943|| align=right|0,016|| align=right|16,64|| align=right|5,047||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26370)||1999 CJ62|| align=right|13,0|| align=right|3,005|| align=right|0,054|| align=right|9,94|| align=right|5,207||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26371)||1999 CT64|| align=right|13,4|| align=right|3,097|| align=right|0,196|| align=right|15,30|| align=right|5,450||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26372)||1999 CW69|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,155|| align=right|11,76|| align=right|4,391||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26373)||1999 CZ74|| align=right|12,7|| align=right|3,016|| align=right|0,068|| align=right|10,50|| align=right|5,236||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26374)||1999 CP106|| align=right|13,5|| align=right|2,553|| align=right|0,148|| align=right|13,94|| align=right|4,079||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26375)||1999 DE9|| align=right|4,7|| align=right|55,9|| align=right|0,422|| align=right|7,62|| align=right|418||SDO||20. februar 1999||Kitt Peak||C. Trujillo; J. X. Luu
|-
|26376 Roborosa||1999 EB3|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,133|| align=right|8,56|| align=right|4,585||MBA||11. marec 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26377)||1999 FH4|| align=right|13,2|| align=right|3,133|| align=right|0,316|| align=right|17,53|| align=right|5,546||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26378)||1999 GF35|| align=right|13,3|| align=right|3,047|| align=right|0,116|| align=right|11,57|| align=right|5,318||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26379)||1999 HZ1|| align=right|18,4|| align=right|1,606|| align=right|0,577|| align=right|8,70|| align=right|2,035||APL||20. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26380)||1999 JY65|| align=right|13,2|| align=right|2,750|| align=right|0,306|| align=right|12,87|| align=right|4,559||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26381)||1999 KV15|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,123|| align=right|4,17|| align=right|4,423||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26382)||1999 LT32|| align=right|11,5|| align=right|3,165|| align=right|0,142|| align=right|21,18|| align=right|5,629||MBA||8. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26383)||1999 MA2|| align=right|14,2|| align=right|1,942|| align=right|0,060|| align=right|24,44|| align=right|2,706||MBA||20. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(26384)||1999 QP2|| align=right|13,8|| align=right|2,364|| align=right|0,130|| align=right|8,77|| align=right|3,634||MBA||31. avgust 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26385)||1999 RN20|| align=right|15,3|| align=right|2,152|| align=right|0,270|| align=right|27,10|| align=right|3,157||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26386)||1999 RC171|| align=right|15,5|| align=right|2,203|| align=right|0,157|| align=right|5,71|| align=right|3,269||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26387)||1999 TG2|| align=right|12,4|| align=right|2,791|| align=right|0,082|| align=right|8,95|| align=right|4,661||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(26388)||1999 TR105|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,135|| align=right|15,54|| align=right|4,094||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26389)||1999 TO151|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,093|| align=right|3,52|| align=right|4,682||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26390 Rušin||1999 UX2|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,090|| align=right|15,62|| align=right|4,303||MBA||19. oktober 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26391)||1999 VN9|| align=right|13,9|| align=right|2,234|| align=right|0,120|| align=right|3,56|| align=right|3,339||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26392)||1999 VT10|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,106|| align=right|3,92|| align=right|3,431||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26393)||1999 VT35|| align=right|15,6|| align=right|2,209|| align=right|0,114|| align=right|2,59|| align=right|3,282||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26394)||1999 VE53|| align=right|15,0|| align=right|2,450|| align=right|0,076|| align=right|4,21|| align=right|3,835||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26395)||1999 VK150|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,136|| align=right|2,83|| align=right|3,824||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26396)||1999 VQ169|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,055|| align=right|2,87|| align=right|4,412||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26397)||1999 VB185|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,169|| align=right|4,20|| align=right|3,669||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26398)||1999 VL188|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,165|| align=right|3,50|| align=right|3,762||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26399)||1999 VG189|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,119|| align=right|4,37|| align=right|3,387||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26400)||1999 VJ190|| align=right|17,2|| align=right|2,264|| align=right|0,147|| align=right|5,12|| align=right|3,407||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26401 Sobotište||1999 WX|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,077|| align=right|7,96|| align=right|3,511||MBA||19. november 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26402)||1999 WB5|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,130|| align=right|3,01|| align=right|3,748||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26403)||1999 WF18|| align=right|13,6|| align=right|2,565|| align=right|0,149|| align=right|14,35|| align=right|4,108||MBA||30. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26404)||1999 XF1|| align=right|14,1|| align=right|2,314|| align=right|0,069|| align=right|7,99|| align=right|3,518||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26405)||1999 XS15|| align=right|12,6|| align=right|2,913|| align=right|0,068|| align=right|14,30|| align=right|4,970||MBA||5. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26406)||1999 XZ21|| align=right|13,8|| align=right|2,549|| align=right|0,110|| align=right|12,67|| align=right|4,069||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26407)||1999 XT24|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,235|| align=right|3,61|| align=right|3,803||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26408)||1999 XO33|| align=right|13,4|| align=right|2,619|| align=right|0,093|| align=right|14,76|| align=right|4,238||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26409)||1999 XV33|| align=right|14,8|| align=right|2,148|| align=right|0,153|| align=right|1,14|| align=right|3,147||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26410)||1999 XZ34|| align=right|13,2|| align=right|3,032|| align=right|0,139|| align=right|10,78|| align=right|5,278||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26411)||1999 XA40|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,099|| align=right|6,02|| align=right|3,700||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26412)||1999 XR60|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,107|| align=right|3,09|| align=right|4,519||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26413)||1999 XB62|| align=right|16,0|| align=right|2,281|| align=right|0,071|| align=right|3,13|| align=right|3,445||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26414)||1999 XS65|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,113|| align=right|6,59|| align=right|3,803||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26415)||1999 XK83|| align=right|13,9|| align=right|2,522|| align=right|0,160|| align=right|1,49|| align=right|4,004||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26416)||1999 XM84|| align=right|13,8|| align=right|2,343|| align=right|0,051|| align=right|4,54|| align=right|3,586||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26417)||1999 XO87|| align=right|14,5|| align=right|2,257|| align=right|0,058|| align=right|6,09|| align=right|3,390||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26418)||1999 XP94|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,172|| align=right|13,00|| align=right|4,339||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26419)||1999 XR95|| align=right|12,9|| align=right|2,575|| align=right|0,110|| align=right|12,35|| align=right|4,132||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26420)||1999 XL103|| align=right|16,0|| align=right|2,198|| align=right|0,107|| align=right|4,73|| align=right|3,258||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26421)||1999 XP113|| align=right|13,2|| align=right|2,550|| align=right|0,121|| align=right|13,18|| align=right|4,071||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26422)||1999 XV131|| align=right|15,1|| align=right|2,252|| align=right|0,118|| align=right|6,73|| align=right|3,378||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26423)||1999 XN140|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,240|| align=right|5,70|| align=right|3,398||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26424)||1999 XT152|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,127|| align=right|3,60|| align=right|3,540||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26425)||1999 XR156|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,067|| align=right|4,69|| align=right|3,482||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26426)||1999 XB158|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,028|| align=right|3,22|| align=right|3,509||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26427)||1999 XG165|| align=right|14,1|| align=right|2,606|| align=right|0,094|| align=right|16,31|| align=right|4,207||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26428)||1999 XR169|| align=right|13,1|| align=right|2,452|| align=right|0,093|| align=right|11,19|| align=right|3,838||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26429)||1999 XG170|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,121|| align=right|5,08|| align=right|4,218||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26430)||1999 XW176|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,072|| align=right|6,52|| align=right|4,158||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26431)||1999 XT193|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,028|| align=right|14,29|| align=right|3,642||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26432)||1999 XZ202|| align=right|13,2|| align=right|2,628|| align=right|0,183|| align=right|14,18|| align=right|4,259||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26433)||1999 XK215|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,120|| align=right|6,70|| align=right|3,406||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26434)||1999 XQ216|| align=right|15,1|| align=right|2,980|| align=right|0,166|| align=right|2,98|| align=right|5,142||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26435)||1999 XS241|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,151|| align=right|4,25|| align=right|3,481||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26436)||1999 YV4|| align=right|14,9|| align=right|2,254|| align=right|0,099|| align=right|2,34|| align=right|3,384||MBA||28. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(26437)||1999 YD8|| align=right|15,1|| align=right|2,204|| align=right|0,178|| align=right|5,32|| align=right|3,271||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26438)||1999 YE13|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,103|| align=right|3,88|| align=right|3,373||MBA||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26439)||2000 AZ1|| align=right|14,4|| align=right|2,289|| align=right|0,161|| align=right|6,43|| align=right|3,461||MBA||2. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26440)||2000 AA4|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,135|| align=right|23,21|| align=right|4,121||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26441)||2000 AX33|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,163|| align=right|3,15|| align=right|5,495||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26442)||2000 AK41|| align=right|14,3|| align=right|2,753|| align=right|0,116|| align=right|5,04|| align=right|4,567||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26443)||2000 AT50|| align=right|13,7|| align=right|2,681|| align=right|0,131|| align=right|12,78|| align=right|4,390||MBA||5. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(26444)||2000 AB58|| align=right|14,2|| align=right|2,551|| align=right|0,230|| align=right|13,20|| align=right|4,073||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26445)||2000 AY61|| align=right|13,5|| align=right|2,744|| align=right|0,231|| align=right|9,06|| align=right|4,544||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26446)||2000 AE64|| align=right|13,8|| align=right|2,673|| align=right|0,223|| align=right|14,50|| align=right|4,369||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26447)||2000 AX67|| align=right|15,1|| align=right|2,468|| align=right|0,177|| align=right|3,17|| align=right|3,876||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26448)||2000 AC76|| align=right|14,7|| align=right|2,313|| align=right|0,066|| align=right|4,90|| align=right|3,517||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26449)||2000 AJ85|| align=right|13,7|| align=right|2,349|| align=right|0,072|| align=right|7,44|| align=right|3,599||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26450)||2000 AQ85|| align=right|15,9|| align=right|2,489|| align=right|0,070|| align=right|3,20|| align=right|3,927||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26451)||2000 AB86|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,160|| align=right|2,81|| align=right|3,483||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26452)||2000 AU87|| align=right|15,4|| align=right|2,175|| align=right|0,125|| align=right|2,67|| align=right|3,208||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26453)||2000 AH89|| align=right|15,1|| align=right|2,186|| align=right|0,096|| align=right|4,11|| align=right|3,231||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26454)||2000 AQ89|| align=right|14,0|| align=right|2,387|| align=right|0,149|| align=right|5,85|| align=right|3,688||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26455)||2000 AP95|| align=right|14,5|| align=right|2,706|| align=right|0,043|| align=right|3,74|| align=right|4,450||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26456)||2000 AY101|| align=right|14,6|| align=right|2,426|| align=right|0,235|| align=right|11,55|| align=right|3,778||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26457)||2000 AL105|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,158|| align=right|6,01|| align=right|3,341||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26458)||2000 AC110|| align=right|15,5|| align=right|2,235|| align=right|0,072|| align=right|6,15|| align=right|3,340||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26459)||2000 AD117|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,099|| align=right|7,03|| align=right|3,463||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26460)||2000 AZ120|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,147|| align=right|15,89|| align=right|4,344||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26461)||2000 AW124|| align=right|13,8|| align=right|2,598|| align=right|0,115|| align=right|14,46|| align=right|4,187||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26462)||2000 AL126|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,122|| align=right|5,49|| align=right|3,546||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26463)||2000 AW137|| align=right|13,7|| align=right|2,545|| align=right|0,126|| align=right|15,86|| align=right|4,060||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26464)||2000 AA138|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,159|| align=right|8,67|| align=right|4,597||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26465)||2000 AF140|| align=right|13,4|| align=right|2,592|| align=right|0,092|| align=right|12,49|| align=right|4,172||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26466)||2000 AA142|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,047|| align=right|4,26|| align=right|3,367||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26467)||2000 AX142|| align=right|14,1|| align=right|2,336|| align=right|0,130|| align=right|5,97|| align=right|3,570||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26468)||2000 AO143|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,081|| align=right|5,83|| align=right|3,839||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26469)||2000 AE147|| align=right|14,6|| align=right|2,538|| align=right|0,210|| align=right|14,03|| align=right|4,043||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26470)||2000 AT150|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,187|| align=right|13,07|| align=right|4,088||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26471)||2000 AS152|| align=right|13,0|| align=right|1,919|| align=right|0,155|| align=right|19,70|| align=right|2,657||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26472)||2000 AC162|| align=right|13,7|| align=right|2,457|| align=right|0,185|| align=right|2,64|| align=right|3,851||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26473)||2000 AD171|| align=right|13,7|| align=right|2,581|| align=right|0,205|| align=right|13,88|| align=right|4,147||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26474)||2000 AA175|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,151|| align=right|8,18|| align=right|3,590||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26475)||2000 AD185|| align=right|14,3|| align=right|2,361|| align=right|0,097|| align=right|6,77|| align=right|3,626||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26476)||2000 AK185|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,184|| align=right|10,24|| align=right|4,213||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26477)||2000 AF197|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,213|| align=right|8,85|| align=right|3,733||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26478)||2000 AM197|| align=right|14,1|| align=right|2,770|| align=right|0,088|| align=right|8,50|| align=right|4,611||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26479)||2000 AE198|| align=right|13,6|| align=right|2,775|| align=right|0,209|| align=right|7,90|| align=right|4,622||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26480)||2000 AG198|| align=right|14,0|| align=right|2,982|| align=right|0,072|| align=right|14,81|| align=right|5,150||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26481)||2000 AS200|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,149|| align=right|13,77|| align=right|4,199||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26482)||2000 AM203|| align=right|12,1|| align=right|3,233|| align=right|0,067|| align=right|13,62|| align=right|5,812||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26483)||2000 AX204|| align=right|14,0|| align=right|2,389|| align=right|0,086|| align=right|18,54|| align=right|3,692||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26484)||2000 AZ215|| align=right|14,4|| align=right|3,074|| align=right|0,280|| align=right|6,20|| align=right|5,389||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26485)||2000 AD231|| align=right|12,8|| align=right|3,146|| align=right|0,195|| align=right|17,48|| align=right|5,578||MBA||4. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26486)||2000 AQ231|| align=right|12,4|| align=right|5,236|| align=right|0,069|| align=right|1,42|| align=right|11,98||JUT||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26487)||2000 AV236|| align=right|13,8|| align=right|2,396|| align=right|0,157|| align=right|4,97|| align=right|3,709||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26488)||2000 AB242|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,159|| align=right|10,68|| align=right|5,159||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26489)||2000 AS242|| align=right|13,0|| align=right|3,161|| align=right|0,122|| align=right|13,64|| align=right|5,619||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26490)||2000 AN245|| align=right|14,2|| align=right|2,614|| align=right|0,125|| align=right|11,97|| align=right|4,226||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26491)||2000 BT3|| align=right|14,0|| align=right|2,771|| align=right|0,044|| align=right|8,86|| align=right|4,612||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26492)||2000 BA13|| align=right|15,3|| align=right|3,074|| align=right|0,219|| align=right|1,96|| align=right|5,390||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26493)||2000 BQ16|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,155|| align=right|3,70|| align=right|3,661||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26494)||2000 BR22|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,066|| align=right|3,56|| align=right|4,555||MBA||26. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26495)||2000 BX22|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,141|| align=right|5,36|| align=right|3,796||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(26496)||2000 CE1|| align=right|14,1|| align=right|2,360|| align=right|0,134|| align=right|6,47|| align=right|3,625||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26497)||2000 CS1|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,050|| align=right|6,77|| align=right|5,624||MBA||3. februar 2000||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|26498 Dinotina||2000 CV1|| align=right|13,5|| align=right|3,217|| align=right|0,108|| align=right|6,93|| align=right|5,768||MBA||4. februar 2000||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(26499)||2000 CX1|| align=right|13,4|| align=right|2,654|| align=right|0,079|| align=right|5,87|| align=right|4,324||MBA||4. februar 2000||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|26500 Toshiohino||2000 CC2|| align=right|13,7|| align=right|2,606|| align=right|0,145|| align=right|14,74|| align=right|4,207||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov